BRIC har flere betydninger:
 BRIC eller BRIK – lande med beslægtede økonomier
 Biotech Research and Innovation Centre – er et selvstændigt forskningscenter under Københavns Universitet